Торрадо () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Освальдо Дортікос Торрадо — 14-й президент Куби
 Херардо Торрадо — мексиканський футболіст

Іспанські прізвища